Илия Милчин () е актьор, режисьор, лингвист и преводач от Република Македония.

Биография 
Роден е като Илия Костов Милчинов на 19 юни 1918 година в град Прилеп, тогава анексиран от България по време на Първата световна война. Произхожда от рода Милчинови. Завършва право в Софийския университет през 1942 година. Между 1944-1947 година работи като драматург, а след това като артист и режисьор в Македонския народен театър в Скопие. Между 1947-1948 година е театрален ръководител и режисьор на областния македонски театър в Горна Джумая, по време на т. нар. Културна автономия на Пиринска Македония. Между 1965 – 1968 година е драматичен директор на Македонския народен театър в Скопие.

Милчин е недоволен от сърбизирането на македонската литературна норма. В статията си „Дедото, сказните и преводот“ във вестник „Нова Македония“ говори за детската литература, написана на неразбираем език:

Превежда от руски, хърватски и френски, а така също адаптира текстове и от стандартен български. Получава отличия като „11 октомври“, „Кирил Пейчинович“, „Йован Стерия Попович“, „13 ноември“, „Войдан Чернодрински“ и други. Почетен член е на дружеството на писателите на Македония.

Умира на 11 март 2002 година в Скопие. Негов син е режисьорът Владимир Милчин.

Филмография 

 Мис Стон / Мис Стоун (1958) – Яне Сандански
 Мирно лето / Мирно лято (1961) – проф. Нестор Гиевски
 Обрачун (1962) – Хасан бей
 До победата и по неа / До победата и след нея (1966) – адвокат Страсев
 Македонска крвава свадба / Македонска кървава сватба (1967) – Валия
 Стотиот чекор (1968)
 Републиката во пламен / Републиката в пламък (1969) – Яя ефенди
 Враќањето од рајот / Връщането от рая (1969)
 Слики на дрво / Снимки на дърво (1970)
 Човекот во црно / Човека в черно (1970)
 Понижени и навредени (1971)
 Македонски дел од пеколот / Македонският дял от пъкъла (1971) – полицейски началник
 Залез зад езерската земја / Залез зад езерната земя (1973)
 Парадоксот на Диоген / Парадокса на Диоген (1975)
 Волшебното самарче / Вълшебното самарче (1975)
 Последниот ден на Мистер Порфириј / Последния ден на мистър Порфирий (1975)
 Картотека (1975)
 Исправи се, Делфина / Изправи се, Делфина (1977)
 Присуда / Присъда (1977)
 Златни години (1978)
 Курирот на Гоце / Куриера на Гоце (1979)
 Наши години (1979)
 Црвениот коњ / Червеният кон (1981) – Лефтер
 Илинден (1982) – Омер Ружди паша
 Кога тетин Клименте шеташе над градот / Когато чичо Клименте обикаляше над града (1983) – Анатол Сулц
 Јуначко колено / Юнашко коляно (1984) – Каймакам ефенди
 Комедијанти / Комедианти (1984) – управник на държавния театър
 Белото циганче (1984)
 Јазол / Язол (1985) – старият рабин
 На наш начин / По нашия начин (1985)
 Трето доба (1986)
 Климент Охридски (1986) – Чеслав
 Звездите на 42-та (1987) – Давчев
 Тврдокорни / (1988)
 Заминуваньето од Пасквелија /Заминаването от Пасквелия (1991)
 Време, живот (1992)
 Бог да ги убие шпионите (1993) – Жан Дивалие
 Ангели на отпад / (1995) – Професора

Родословие

Бележки 

Родени в Прилеп
Северномакедонски актьори и актриси
Северномакедонски режисьори
Членове на Дружеството на писателите на Македония
Възпитаници на Софийския университет
Югославски актьори и актриси
Югославски режисьори
Починали в Скопие
Илия